Openbare werken (algemeen), het geheel van bouwwerken in de publieke ruimte

Overheid
 Overheidsdienst gericht op aanleg en beheer van openbare werken: 
 Ministerie van Openbare Werken (België)
 Ministerie van Openbare Werken (Suriname)
 Ministerie van Openbare Werken (Zuid-Afrika)

Nederland 
 Gemeentewerken
 Gemeentewerken Rotterdam
 Dienst der Publieke Werken (Amsterdam)
 Dienst Openbare Werken (Haarlem)
 Publieke Werken Bloemendaal
 Dienst Openbare Werken (Utrecht)

Overig 
 Publieke Werken (roman), een historische roman van de Nederlandse auteur Thomas Rosenboom
 Publieke Werken (film), een film gebaseerd op deze roman
 Openbare werken (stripalbum), een stripverhaal van de Belgische striptekenaar Hec Leemans